Пуерта Колорада има више значења:

 Пуерта Колорада (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пуерта Колорада (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пуерта Колорада (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пуерта Колорада (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику